Jorge V de Hannover (nacido George Federick Alexandro Charles Ernesto Agusto; Berlín, 27 de mayo de 1819-París, 12 de junio de 1878) fue el último rey de Hannover desde su ascenso al trono, en 1851, hasta la abolición del título, en 1866. Fue también el segundo duque de Cumberland y Teviotdale desde la muerte de su padre, en 1851, hasta su propia muerte, en 1878. Por nacimiento fue un príncipe del Reino Unido y conde de Armagh hasta su ascenso al trono, y desde 1866 hasta su muerte.   

Fue el único hijo sobreviviente del rey Ernesto Augusto I de Hannover, primer duque de Cumberland y octavo hijo del rey Jorge III del Reino Unido y de la reina Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, y de su esposa, la duquesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz. Era primo hermano de la reina Victoria del Reino Unido.

Biografía 

Su Alteza Real, el príncipe Jorge de Hannover, originalmente, ostentó el título de príncipe Jorge de Cumberland y pasó su infancia en Berlín y Gran Bretaña. 

Perdió la vista de un ojo durante una enfermedad infantil y del otro, en un accidente en 1833.

Después de la muerte de Guillermo IV, siendo sucedido por su sobrina la reina Victoria, la unión, de 104 años, de los tronos del Reino Unido y Hannover llegó a su fin debido a la ley sálica que imperaba en todos los estados germánicos.

El duque de Cumberland ocupó entonces el trono de Hannover, como el rey Ernesto Augusto I y el príncipe Jorge de Cumberland se convirtió en el príncipe heredero de Hannover.

Como descendiente legítimo de la línea masculina de Jorge III, siguió siendo miembro de la familia real británica y fue el sucesor presuntivo de la reina Victoria hasta el nacimiento de su hija mayor Victoria, en 1840.

Estando totalmente ciego, hubo dudas sobre la capacidad del príncipe para ascender al trono de Hannover; pero su padre decidió que lo estaba.

Rey de Hannover 
Jorge sucedió a su padre como rey de Hannover y duque de Brunswick-Lüneburgo y también en sus títulos ingleses de duque de Cumberland y Teviotdale y como conde de Armagh, el 18 de noviembre de 1851, bajo el nombre de Jorge V.

De su padre y de su tío materno, el duque Carlos Federico de Mecklemburgo-Strelitz (1785-1837), unos de los hombres más influyentes de la corte de Prusia, Jorge aprendió a tener un fuerte y autocrático punto de vista de la autoridad real. 

Durante su reinado de 15 años, tuvo muchas disputas con el Landtag (o Parlamento) de Hannover.

Habiendo apoyado a Austria en la Dieta Alemana de junio de 1866, contrario al deseo del parlamento, aceptó la demanda prusiana de una neutralidad, sin armas; durante la guerra austro-prusiana. Como resultado, el ejército prusiano ocupó Hannover y su ejército se rindió el 29 de junio de 1866, Jorge y el resto de la familia real se refugiaron en Austria.

El reino de Hannover fue anexado formalmente al reino de Prusia el 20 de septiembre, pero el derrocado rey nunca aceptó la anexión ni ninguna medida tomada por el gobierno de Prusia, desde su exilio en Austria, apeló en varias ocasiones a las grandes potencias europeas para que interviniesen en la situación del desaparecido Reino de Hannover.

El rey Jorge V de Hannover murió en París, Francia, el 12 de junio de 1878. Fue sepultado en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, Inglaterra.

Actualmente el heredero al trono del extinto Reino de Hannover es su tataranieto el príncipe Ernesto V de Hannover, duque de Brünswick-Lüneburg.

Matrimonio 

Jorge V contrajo matrimonio el 18 de febrero de 1843, en Hannover, con la princesa María de Sajonia-Altenburgo, hija del duque José de Sajonia y de su esposa, la duquesa Amelia de Württemberg.

Descendencia 
Tuvieron tres hijos:
 Príncipe Ernesto Augusto de Hannover, tercer duque de Cumberland (21 de septiembre de 1845 - 14 de noviembre de 1923), príncipe heredero de Hannover hasta el 20 de septiembre de 1866; sucedió en sus títulos ingleses, el 12 de junio de 1878; duque Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel (1806-1884) el 18 de octubre de 1884, pero fue privado de reinar en Hannover por el consejo federal del Imperio alemán, 1885; se casó con la princesa Thyra (29 de septiembre de 1853 - 26 de febrero de 1933), quinta hija de Cristián IX de Dinamarca y de Luisa de Hesse-Kassel.
 Princesa Federica de Hannover (9 de junio de 1848 - 16 de octubre de 1926); se casó con Alfonso, barón de Pawel-Rammingen (27 de julio de 1843 - 20 de noviembre de 1932).
 Princesa María de Hannover (3 de diciembre de 1849 - 4 de junio de 1904).

Títulos y tratamientos 

 27 de mayo de 1819 - 20 de junio de 1837 Su Alteza Real el príncipe Jorge de Cumberland.
 20 de junio de 1837 - 18 de noviembre de 1851 Su Alteza Real el príncipe heredero de Hannover.
 18 de noviembre de 1851 - 12 de junio de 1878 Su Majestad el rey de Hannover.

Honores

Ancestros

Referencias 

Reyes de Hannover
Casa de Hannover
Personas de la época victoriana
Grandes maestres de la Orden de San Jorge de Hannover
Grandes maestres de la Orden Real Güélfica
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Miembros de la Orden de la Jarretera
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Nacidos en Berlín
Hannover, JOrge 05
Fallecidos en París